Run Devil Run – album di Paul McCartney del 1999
 Run Devil Run – album delle Girls' Generation del 2010
 Run Devil Run – 	singolo delle Girls' Generation del 2010
 Run Devil Run – gruppo musicale statunitense